Markowa oder Markova ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Markova (1910–2004), englische Tänzerin
 Antonina Michailowna Markowa (1922–1996), sowjetische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Julija Konstantinowna Markowa (* 1996), russische Handballspielerin
 Marta Pelinka-Marková (* 1947), tschechische Kulturpublizistin

 Rimma Wassiljewna Markowa (1925–2015), russische Schauspielerin
 Tatjana Wladimirowna Markowa (* 1966), russische Biathletin

Markowa ist der Name folgender Orte:

in Polen:
 Markowa (Powiat Łańcucki), Ort und Gemeindesitz im Powiat Łańcucki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Markowa, Ort der Gmina Pawłosiów im Powiat Jarosławski, Woiwodschaft Karpatenvorland

in Russland (russisch ):
 Markowa (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Markowa (Swerdlowsk, Prigorodny), Dorf in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Prigorodny
 Markowa (Swerdlowsk, Taliza), Dorf in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Taliza
 Markowa (Swerdlowsk, Turinskaja Sloboda), Dorf in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Turinskaja Sloboda
 Markowa (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen

in der Ukraine (ukrainisch ):
 Markowa (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Markowa (Monastyryska), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska

Siehe auch: 
 Markow
 Markov